Arne Nilsson och liknande namn kan syfta på:

 Arne Nilsson (konstnär) (1925–1979), svensk målare
 Arne Nilsson (sociolog) (född 1948), svensk sociolog och queerforskare
 Arne Nilsson (backhoppare), svensk backhoppare, se :de:Arne Nilsson
 Arne Nilsson (TV-chef) (1924-2001), svensk TV-chef och TV-programdomare